Plaatsen in Canada:
Greater Sudbury, Ontario 
Sudbury District, Ontario

Plaatsen in Engeland:
Sudbury (Suffolk)
Sudbury (Londen)
Sudbury (Derbyshire)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Sudbury (Massachusetts)
Sudbury (Vermont)

Sudbury kan ook betekenen:
Sudburykrater een meteorietkrater in Sudbury, Ontario
Sudbury-onderwijs, een speciale vorm van onderwijs
Sudbury River, een rivier vlak bij Boston, Massachusetts
Sudbury Hill, metrostation in London
AFC Sudbury, voetbalclub uit Sudbury, Suffolk